Äcklingen kan avse:
Äcklingen, Jämtland, en sjö i Åre kommun i Jämtland
Äcklingen (ort), en ort vid sjön Äcklingen i Åre kommun, Jämtland